La rue du Printemps peut désigner :
 Rue du Printemps à Bruxelles
 Rue du Printemps à Paris
 Rue du Printemps à Montpellier